Сен-Дені́-ле-Пон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 50 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Дені-ле-Пон і Ланнере було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Дені-Ланнере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 761 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1769,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Дені-ле-Пон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені-ле-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар